Nilandheatollen kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 
 
 Norra Nilandheatollen, 
 Södra Nilandheatollen,